Anekdoten — шведская арт, прогрессив рок-группа. Особенностями музыки группы является использование меллотрона, что придаёт ей причудливое и фантастичное звучание, и преобладание бас-гитары. Музыка Anekdoten связана с традициями прогрессивного рока 1970-х, особенно с King Crimson, но они также исполняли каверы песен групп Van Der Graaf Generator и Magma на своих концертах.

Anekdoten образовалась в 1990 году как кавер-группа King Crimson под названием King Edward. В первоначальный состав входили Никлас Баркер (Nicklas Barker, гитара, вокал), Ян Эрик Лилгестром (Jan Erik Liljeström, бас-гитара, вокал) и Питер Нординс (Peter Nordins, ударные). В 1991 году к группе присоединилась виолончелистка Анна Софи Далберг (Anna Sofi Dahlberg) и группа получила своё нынешнее название.

Дискография 
 Vemod (LP; сентябрь 1993; Virta). Записан совместно с Пером Вибергом (Per Wiberg) из группы Opeth на рояле.
 Nucleus (LP; декабрь 1995; Virta). Переиздан в 2004, перезаписан с добавлением дополнительной песни.
 Live EP (Концертный, EP; сентябрь 1997; Arcàngelo).
 Official Bootleg: Live in Japan (Концертный, бутлег; февраль 1998; Arcàngelo).
 From Within (LP; октябрь 1999; Virta).
 Gravity (LP; июнь 2003; Virta).
 Waking the Dead, Live in Japan (Концертный; 22 сентября 2005; Arcàngelo).
 A Time Of Day (LP, 2007).
 Chapters (LP, 2009, ретроспективный сборник, изданный на лейбле Kscope, подразделении английской Snapper Music). Двухдисковое издание. Включает в себя как известные песни группы, так и неизданные ранее. В записи принимал участие клавишник из Opeth — Пер Виберг.
 Until All The Ghosts Are Gone (2015).

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Рок-группы Швеции
Группы прогрессивного рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году